Нель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Нель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Нель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале